BKK steht für:
 Betriebskrankenkasse (Deutschland) und Betriebskrankenkasse (Österreich)
 Bankkontokorrent, Kombination aus Kontokorrent und Girovertrag
 Braunkohlekombinat, Gruppe volkseigener Betriebe (VEB)
 Bundeskonferenz der Kommunalarchive, nationaler archivischer Fachverband beim Deutschen Städtetag
 Budapesti Közlekedési Központ, Budapester Verkehrsverbund
 Blink Air (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft
 Flughafen Bangkok-Don Mueang (IATA-Code bis 2006)
 Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi (IATA-Code ab 2006)
 Keulahütte Armaturenwerk (DS100-Code), Anschlussstelle der Keulahütte an die Bahnstrecke Weißwasser–Bad Muskau

 bkk steht für:
 Brokskat (ISO-639-3-Code), eine der dardischen Sprachen

Siehe auch:

BKK